Osoby o tym nazwisku lub pseudonimie:
 Andrzej Stefański (ujednoznacznienie)
 Antoni Marian Stefański – polski pisarz, dziennikarz, tłumacz, wydawca
 Bolesław Stefański – rzymskokatolicki duchowny i partyzant
 Daniel Stefański – polski sędzia piłkarski
 Janusz Stefański – polski perkusista jazzowy, kompozytor, pedagog
 Jerzy Stefański – polski duchowny katolicki
 Józef Stefański – polski kolarz szosowy
 Józef Stefański – kapłan rzymskokatolicki, kapelan AK
 Kazimierz Wiktor Stefański – polski żołnierz, podpułkownik
 Krzysztof Stefański – historyk sztuki
 Lech Emfazy Stefański – polski pisarz, publicysta, tłumacz, aktor, reżyser i żołnierz podziemia 
 Ludwik Stefański – polski pianista, pedagog
 Marcin Stefański (ujednoznacznienie)
 Marek Stefański – polski organista, pedagog
 Michał Stefański – polski literaturoznawca, tłumacz
 Piotr Stefański (ujednoznacznienie)
 Robert Stefański – polski klarnecista i pedagog. 
 Roman Stefański – polski inżynier, działacz opozycji w PRL, dziennikarz
 Ryszard Stefański – profesor nauk prawnych
 Stefan Stefański (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Stefański – polski inżynier, nauczyciel akademicki
 Teodor Stefański (właśc. Teodor Glensk) – prawnik i działacz społeczny 
 Walenty Stefański – polski księgarz, drukarz, działacz polityczny
 Witold Stefański (ujednoznacznienie)
 Włodzimierz Stefański – polski siatkarz, olimpijczyk
 Zygmunt Stefański (ujednoznacznienie)

Zobacz też 
 Stefańska